Сабале́та () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Сабалета, Хуан де (1610—1670) — испанский писатель.
 Сабалета, Никанор (1907—1993) — испанский арфист.
 Сабалета, Пабло (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Сабалета, Сусана (род. 1964) — известная мексиканская актриса театра и кино, певица, а также мастер дубляжа.
 Сабалета, Мариано (род. 1978) — аргентинский теннисист.